«Уилл и Грейс» () — популярный американский комедийный телевизионный сериал (ситком), неоднократный лауреат «Эмми» и номинант на «Золотой глобус». Сюжет крутится вокруг четырёх главных героев: Уилла Трумана, адвоката-гея, его лучшей подруги Грейс Адлер, молодой женщины, управляющей собственной дизайнерской фирмой, Карен Уокер, очень богатой светской дамы, по собственной прихоти работающей у Грейс ассистентом, а также Джека Макфарленда, друга Уилла, вечно безработного актёра. Действие происходит в Нью-Йорке.

Сериал дебютировал на NBC 21 сентября 1998 года и мгновенно завоевал зрительскую любовь, став вторым (после «Друзей») по популярности ситкомом в Америке, да и во всём мире. Большинство эпизодов и сцен сериала снимали по четвергам в 17-м павильоне  перед зрителями.

В России показ осуществляет телеканал Sony Entertainment Television.

Премьера возрождённого сериала с тем же актёрским составом состоялась на NBC 28 сентября 2017 года. 3 августа 2017 года сериал был продлён на десятый сезон.

25 июля 2019 года канал NBC объявил что одиннадцатый сезон станет последним для сериала.

Действующие лица

Главные герои 
Уильям Труман (в исполнении Эрика Маккормака)
 Уилл — преуспевающий юрист, открытый гей, давний друг Грэйс. Он — младший из трёх братьев. Несмотря на то, что не стесняется своей ориентации, никогда не старается афишировать её. Романтик в отношениях, реалист в остальных аспектах жизни. Отличается параноидальным стремлением к порядку. Несколько персонажей сериала характеризуют его отношения с Грэйс как отношения пары влюблённых, а не друзей, но и Уилл, и Грэйс каждый раз опровергают это.

Грейс Адлер (в исполнении Дебры Мессинг)
 Грэйс — дизайнер интерьеров с очевидной страстью к еде (зависимостью от еды). Она лучшая подруга Уилла с колледжа. Грэйс средняя (по старшинству) в семье, где кроме неё было ещё две дочери. Её отношения с матерью можно назвать весьма натянутыми, поскольку эксцентричная и артистичная мать постоянно пытается уколоть Грэйс, вспоминая о её любовных неудачах. Грэйс встречалась с Братом Уилла, но рассталась с ним, когда узнала, что Уиллу это неприятно.

Джек Макфарленд (в исполнении Шона Хейс)
 Джек — один из лучших друзей Уилла. Очень яркий, но поверхностный — скачет от бойфренда к бойфренду, от работы к работе. Во втором эпизоде сериала знакомится с Карен и становится её лучшим другом.

Карен Уокер (в исполнении Меган Маллалли)
 Карен — ассистентка Грэйс, которая никогда не работает, зато своими социальными связями привлекает в компанию состоятельных заказчиков. Замужем за безумно богатым Стэнли Уокером. Постоянно пьёт и ест таблетки, как конфеты: фармацевт — один из главных людей в её жизни. Прямолинейная и чёрствая, но в отношениях с близкими показывает свою светлую сторону. Имеет альтер эго — Анастэйша Биверхаузен.

Второстепенные персонажи 
 Росарио Салазар (Шелли Моррисон) — горничная Карен, фиктивная супруга Джека.
 Др. Марвин «Лео» Маркус (Гарри Конник мл.) — бойфренд Грэйс, в дальнейшем муж и бывший муж.
 Винс Д’Анджело (Бобби Каннавале) — полицейский, первый продолжительный роман Уилла на экране.
 Бобби Адлер (Дебби Рейнольдс) — мать Грэйс
 Джорж Труман (Сидни Поллак) — отец Уилла
 Мэрилин Труман (Блайт Даннер) — мать Уилла
 Эллиот (Майкл Ангарано) — сын Джека
 Роб (Том Галлоп) и Эллен (Ли-Аллен Бэйкер) — женатая пара (в конце сериала в разводе), хорошие друзья Уилла и Грэйс ещё со школы. По мнению Уилла и Грэйс, страшные зануды.
 Джо (Джерри Левайн) и Ларри (Тим Бэгли) — друзья Уилла и Грэйс, гей-семья, удочерившая девочку Ханну.
 Тина — любовница Джорджа Трумана
 Лоррейн Финстер (Минни Драйвер) — официантка из тюремного кафе, чья интрижка со Стэнли привела к их с Карен разводу
 Беверли Лесли (Лесли Джордан) — очень низкий и очень состоятельный персонаж светской тусовки, повсюду водящий с собой «делового партнёра», даже на «празднование смерти…брр ЖИЗНИ» (мемориальная служба) своей жены. Их отношения с Карен меняются от вечной дружбы до ненависти и обратно

Приглашённые звёзды

Обзор сезонов

Сюжет

Ранние отношения Уилла и Грэйс 
Уилл и Грэйс впервые встретились в Колумбийском университете в 1985 году — их комнаты в общежитии находились напротив друг друга. Они легко нашли общий язык и уже скоро начали встречаться. Тогда же Уилл побывал на студенческой вечеринке, где познакомился с Джеком. После окончания вечеринки Джек обвинил Уилла в том, что тот отрицает собственную сексуальную ориентацию. Уилл признался в своей гомосексуальности Грэйс только после того как сделал ей предложение руки и сердца (которое должно было отложить их «постельные» отношения на период «после свадьбы»). Грэйс выкинула его из дома своих родителей и порвала всякие связи: она переехала из кампуса и не разговаривала с Уиллом год. Но однажды они случайно столкнулись на День Благодарения (1986) в супермаркете D’Agostino. Эта встреча привела к примирению и с тех пор они были лучшими друзьями. (Эти события были показаны как воспоминания героев в третьем сезоне сериала)

Соседи 
В пилотном эпизоде шоу Грэйс собиралась выходить замуж за своего бойфренда Дэнни. Уилл считал это плохой затеей, что привело к их с Грэйс размолвке. Грэйс решила выйти замуж в секрете, но тем не менее в последний момент, осознав, что Уилл прав и Дэнни не «тот самый парень», разорвала помолвку. Нуждаясь в жилье (их общая с Дэнни квартира после разрыва осталась ему), Грэйс переезжает в апартаменты Уилла в Верхнем Вест-Сайде. Уилл и Грэйс проводят много времени друг с другом и со своими друзьями Карен и Джеком. Джек — яркий гей-активист, актёр-певец-танцор, который за время сериала успевает сменить огромное количество профессий: он и официант и медбрат-стажер, он и преподаватель актёрского мастерства и продавец в модном магазине, он и ведущий ток-шоу и даже участник подтанцовки таких богинь сцены как Дженнифер Лопес и Джанет Джексон.
Карен — вечно пьющая миллионерша, работающая ассистенткой Грэйс. Работать она пошла, чтобы иметь возможность улизнуть из дома, где ей приходится жить с мужем Стэнли и его детьми Оливией и Мейсоном.
Ещё один персонаж, кто был движущей силой сериала — клиент Уилла Харлин Полк. Поначалу ему уделялось достаточно большое внимание, но к концу первого сезона интерес к его сюжетной линии угас, и в начале второго сезона сценаристы вывели Харлина из сюжета (он уволил Уилла и нанял другого адвоката).

В шоу показываются романтические отношения обоих, и Уилла и Грэйс, а также то, как друзья всегда ищут и находят эмоциональную опору друг в друге. Постоянная шутка сериала: Джек и Карен часто называют Уилла и Грэйс женатыми «без-романтичными партнёрами» и «любовниками без секса». В начале второго сезона Грэйс въезжает в собственную квартиру (напротив квартиры Уилла) в попытке установить какую-то дистанцию между собой и Уиллом, но в конце концов переезжает обратно к нему в начале третьего сезона. Грэйс переезжает вновь, когда выходит замуж в середине пятого сезона, но в шестом сезоне (после развода Грэйс) друзья снова живут вместе.

Любовные истории 
У Грэйс было несколько бойфрендов на протяжении сериала. Её поклонников играли такие звёзды как Вуди Харрельсон и Эдвард Бёрнс. Часто любовники Грэйс бывают напуганы её отношениями с Уиллом, мужчины завидуют их близости, лишь им одним понятным шуткам и умению заканчивать фразу за другого. В конце концов Грэйс всё-таки выходит замуж за доктора Лео Маркеса, которого играет актёр и музыкант Гарри Конник мл. Лео спокойно и с юмором относился к отношениям Грэйс и Уилла. Когда однажды расстроенная скорой разлукой с Лео, который уезжал на полгода, Грэйс спросила, не против ли муж, чтобы Уилл поспал с ними, Лео с улыбкой ответил: «Я знал, что это случится в один прекрасный день». Лео и Грэйс разошлись в финале шестого сезона, когда Грэйс стало известно об романе мужа, который он завёл во время работы по программе «Доктора без границ» в Камбодже. В последних сериях сериала, тем не менее, Лео признаётся глубоко-беременной Грэйс, что всё ещё любит её. Они мирятся и растят свою дочь Лили вместе.

Уиллу с романтическими отношениями повезло меньше. Это обстоятельство вызывало сильное недовольство аудитории, желающей видеть на телевидении счастливую пару геев. У Уилла были семилетние отношения с парнем по имени Майкл, но их партнёрство распалось ещё до начала сериала. С тех пор у Уилла не было сколь-нибудь серьёзных увлечений до весны 2004 года, когда на сцене появился Винс, полицейский с итальянскими корнями, которого блестяще сыграл Бобби Канаваль. Их история длилась год — до весны 2005, когда Винс одну за другой потерял несколько работ и парни решили «сделать перерыв». После Винса Уилл имел серьёзное увлечение в лице Джеймса, темнокожего красавца, которого он случайно встретил в вечер посвящённый «Звукам музыки» и так же случайно в Лос-Анджелесе, будучи на отдыхе. Но всё-таки в завершении сериала, на похоронах своего отца Уилл воссоединяется с Винсом. Пара усыновляет мальчика.

Джек, вечно витающий в облаках и озабоченный вопросами своей «карьеры» в шоу-бизнесе, оказывается вовлечённым в брачную аферу, целью которой является получение грин-кард для Россарио, любимой горничной Карен. Джек женится на Росарио, но разводится с ней после того как узнаёт, что у жены роман с садовником Уокеров. Помимо всего прочего в середине третьего сезона выяснилось, что у Джека есть сын-подросток по имени Эллиот. Эллиот — результат искусственного оплодотворения его матери-лесбиянки Бонни (в исполнении Роззи О’Доннел) спермой Джека. Самыми длительными отношениями Джека были его встречи на протяжении нескольких месяцев шестого сезона со Стюартом Ламараком.

Муж Карен Стэнли Уокер описывается как необычайно богатый и беспрецедентно толстый мужчина с очень специфическими сексуальными предпочтениями. Стэнли сажают в тюрьму за махинации с налогами в середине четвёртого сезона, но выпускают в конце пятого. Вскоре после этого Карен застукала Стэнли с его британской любовницей Лоррейн Финстер (Минни Драйвер), с которой он познакомился в тюремном кафетерии, где Лоррейн работала. Во время бракоразводного процесса Стэнли внезапно умер и весь шестой сезон Карен пользуется свободой, чтобы встречаться с мужчинами, что приводит к её двадцатиминутному браку с отцом Лоррейн Лайлом. В завершении седьмого сезона выясняется, что Стэнли инсценировал свою смерть, и в восьмой сезоне они с Карен возобновляют супружескую жизнь после непродолжительной интрижки Карен с правительственным агентом, которого сыграл Алек Болдуин. В конце же концов Карен уходит от Стэнли — она выясняет, что он погряз в долгах и ничего не стоит.

Конфликты 
В пятом сезоне Уилл и Грэйс проходят через одну из самых крупных своих ссор с момента начала сериала. Причиной разлада стало следующее: друзья решили завести вместе ребёнка (идея Грэйс, которая чуть ранее отговорила Уилла от подобной затеи с участием его школьной подруги), но в это время Грэйс встречает Лео и влюбляется в него. Проект с Уиллом отходит на второй план. Уилл обвиняет Грэйс в предательстве. Во время ссоры оба говорят много обидных вещей и приходят к мнению, что дружбе конец. Карен и Джек пытаются помирить Грэйс и Уилла, в итоге им это удаётся.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1998 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Лауреаты премии «Эмми» за лучший комедийный сериал
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы NBC Universal Television
Программы телеканала NBC
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США, завершённые в 2006 году
Возобновлённые после закрытия телесериалы
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году